Кубок Футбольной лиги 1990/91 (, официальное спонсорское название — Rumbelows Challenge Cup) стал тридцать первым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 27 августа 1990 года по 21 апреля 1991 года.

Победу в турнире впервые в своей истории одержал «Шеффилд Уэнсдей», обыгравший в финальном матче «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Переигровки

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 3:1 по сумме двух матчей.

«Шеффилд Уэнсдей» выиграл со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1990